Distretto di El Porvenir – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di El Porvenir – distretto del Perù nella regione di La Libertad
Distretto di El Porvenir – distretto del Perù nella regione di San Martín